Герман Ланг (), ( 6 квітня 1909 —  19 жовтня 1987) — німецький автогонщик, чемпіон Європи 1939 року, переможець «24 годин Ле-Мана» (1952), пілот Формули-1 (1953-1954).

Примітки

Посилання 

Німецькі автогонщики
Німецькі пілоти Формули-1
Пілоти Формули-1, що виступали за Mercedes
Пілоти 24 годин Ле-Ману